Reilly Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 , dans le comté de Butler, en Ohio.
 Reilly Township, dans le comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships